|}

Die Bahnstrecke Groningen–Delfzijl ist eine durch den Niederländischen Staat gebaute Strecke, die seit dem 15. Juni 1884 Groningen und Delfzijl verbindet. Die Bahnstrecke ist nicht elektrifiziert.

Bahnhöfe und Gebäude 
 Bahnhof Groningen, SS, ein Einmaliger Entwurf von Isaac Gosschalk
 Bahnhof Groningen Noord: erster Bahnhof (abgebrochen 1970), ab 1974 Viadukt Bahnhof
 Sauwerd: kein (abgerissen 1975)
 Bedum: kein (abgerissen 1975)
 Stedum: kein (abgerissen 1973)
 Loppersum: 1883, SS, Gebäude Type Loppersum
 Appingedam: kein (abgebrannt und abgebrochen 1979)
 Delfzijl West: kein
 Bahnhof Delfzijl: 1883, Type Sneek

Betrieb 
Der Bahnbetrieb wird betrieben durch die Arriva Personenvervoer Nederland.
Von Montag bis Samstag zwischen 5:30 Uhr und 20 Uhr verkehren zwei Zuge auf der Linie. Außerhalb dieser Zeiten nur ein Zug pro Stunde. Auf der Strecke verkehren auch Güterzüge. Meist haben diese als Endpunkt Oosterhorn.

Züge 
Die Bahnstrecke wird durch GTW von Stadler Rail befahren. Seit Sommer 2007 haben sie die frühere Wadlopers ersetzt.

Weblinks 
 stationsweb.nl

Galerie 

Bahnstrecke in den Niederlanden
Bahnstrecke GroningenDelfzijl